San Patricio bezeichnet:

 San Patricio del Chañar, Ort in Argentinien

 San Patricio (Jalisco), Ort in Mexiko

 San Patricio (Paraguay), Ort in Paraguay

 San Patricio (Texas), Ort in den USA
 San Patricio County, Verwaltungseinheit in den USA

 San Patricio (Grenada), katholische Kirche in Sauteurs, Grenada

Siehe auch:
 San Patricios
 San Patrizio